Oren kan som auktorsförkortning betyda:

 Aharon Oren
 David C. Oren

Robotskapade auktorsförkortningar